Termenul „Copeland” se poate referi la:

Toponime
Copeland, district în Regatul Unit
 Copeland, Florida
 Copeland, Kansas
 Copeland, Oklahoma
Antroponime
 Adam Copeland, wrestler canadian
 Al Copeland (1944-2008), din Louisiana restaurator și fondatorul firmei  Popeyes Chicken & Biscuits
 Brian Copeland, comediant, talk-show-gazdă
 Charlie Copeland, din Delaware politician
 David Copeland, neo-nazi 
 Edwin Copeland, biolog
 Faye Copeland, criminal renumit
 George Copeland (1882–1971), pianist
 Herbert Copeland, biolog
 Jack Copeland (born 1950), filozof
 Jeremaine Copeland, fotbalist canadian 
 John Copeland (born 1970),  fotbalist american 
 John Anthony Copeland, Jr. (1834-1859),  aboliționist american
 Johnny Copeland (1937-1997), cântăreț american de muzică blues 
 Lorraine Copeland, arheoloagă britanică
 Miles Copeland, Jr., agent CIA 
 Miles Copeland III, fondatorul  I.R.S. Records
 Richard Ronald John Copeland (1884–1958), producător de porțelan chinezesc
 Robert W. Copeland, USN RADM
 Shemekia Copeland, cântăreț american de muzică blues 
 Stewart Copeland, baterist la trupa The Police
 William Fowler Mountford Copeland II (1872-1953), horticultor
 William Taylor Copeland (1797–1868), producător de porțelan chinezesc

Vezi și
Copland (dezambiguizare)